Zumsande ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Zumsande (1993–2015), deutsche Sängerin
 Martin Zumsande (* 1981), deutscher Schachspieler

Siehe auch:

 Johannes zum Sande (1802–1878), deutscher Jurist und Politiker